Galileu o Galileo Galilei (1564 – 1642), científic italià
 Galileu, habitant de la Galilea
 Sistema de posicionament europeu Galileu, sistema de navegació per satèl·lit desenvolupat per la Unió Europea 
 Galileu o Galileo (sonda), sonda espacial de la NASA amb l'objectiu d'estudiar el planeta Júpiter i el seu sistema de satèl·lits 
 Puig d'en Galileu, muntanya de Mallorca al municipi d'Escorca